Parlement fédéral belge
Assemblée fédérale (ou Parlement) de la Suisse.
Parlement fédéral du Népal
Parlement fédéral de Somalie

Voir aussi
 Parlement
 Fédéralisme